Ассентиш:

 Ассентиш — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Сантарен.
 Ассентиш — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Сантарен.